Witold Gadomski – dziennikarz
 Witold Gadomski – szermierz
 Witold Gadomski – poseł na Sejm PRL